

Integralne części wsi w Polsce 
 Monastyrek – przysiółek wieś Kłoda w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Rytwiany

Wsie na Ukrainie 
 Monastyrek – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie horodeńskim
 Monastyrek – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie brodzkim
 Monastyrek – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim
 Monastyrek – wieś w rejonie niemirowskim, obwodu winnickiego
 Monastyrek – wieś w obwodzie tarnopolskim, w  rejonie borszczowskim